Start Something är ett album av gruppen Lostprophets, släppt 2004.

Låtlista
 We still kill the old way
 To hell we ride
 Last train home
 Wake up (make a move)
 Burn burn
 I don't know
 Hello again
 Goodbye tonight
 Start something
 A million miles
 Last summer
 We are godzilla, you are japan
 Sway

Musikalbum 2004